Axel Kruse (1967) – ex calciatore tedesco orientale, dal 1990 tedesco
 Friedrich Karl Hermann Kruse (1790-1866) – storico tedesco
 Jan Erlend Kruse (1968) – ex calciatore norvegese
 Lukas Kruse (1983) – calciatore tedesco
 Mads Kruse Andersen (1978) – canottiere danese
 Max Kruse (1988) – calciatore tedesco
 Pam Kruse (1950) – ex nuotatrice statunitense 
 Richard Kruse (1983) – schermidore britannico, specialista del fioretto
 Robbie Kruse (1988) – calciatore australiano
 Vibeke Kruse (1609-1648) – amante ufficiale del re Cristiano IV di Danimarca